2001 Голяма награда на Великобритания е 52-рото за Голямата награда на Великобритания и единадесети кръг от сезон 2001 във Формула 1, провежда се на 15 юли 2001 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания